Tooniverse  () — аниме и мультипликационный телеканал, транслируемый CJ ENM  E&M Division (ранее On-Media) в Южной Корее.

Tooniverse начал выходить в эфир в декабре 1995 года и в настоящее время является одним из ведущих аниме-каналов в Южной Корее. Он предлагает широкий выбор анимации для разных возрастных групп (и есть несколько отредактированных мультфильмов и аниме на Tooniverse).

В 2012 году Tooniverse создал свой первый подростковый телесериал "Ma Boy". Профессиональные трансляции Starleague 'StarCraft: Brood War' начинались как программа на Tooniverse, а затем были выделены в отдельную игру. канал, Ongamenet.

В 2014 году было объявлено, что Tooniverse создаст новый сериал под названием «Дом с привидениями» (신비아파트). В 2016 году было объявлено, что «Tooniverse» создаст «Дом с привидениями: Тайна шара призраков. В 2017 году новый сезон 2, часть 1 и часть 2 в 2018 году: Дом с привидениями: Рождение Призрачного шара X. В 2020 году Tooniverse объявили, что это будет 3-й сезон в сериале есть «Дом с привидениями: Ghost Ball Double X» часть 1 и часть 2. В 2021 году премьера нового сезона состоится в сентябре 2021 года. называется Дом с привидениями: Призрачный шар Z.

Программы

ALL
 Rainbow Ruby ()
 Dora the Explorer ()
 Willa's Wild Life ()
 Little Einsteins ()
 Tinpo ()
 Hello Kitty Wow! Wow! Wubbzy! ()
 Remy & Boo ()
 Hamtaro ()

7

 Baby Shark's Big Show! ()
 Yumeiro Patissiere ()
 A Penguin's Troubles ()
 Mirmo! ()
 Shizuku-chan ()
 PriPri Chi-chan!! ()
 Hikaru no Go ()
 GeGeGe no Kitarō ()
 Kaiketsu Zorori ()
 Animal Yokochō ()
 Anyamaru Tantei Kiruminzuu ()
 Wedding Peach ()
 Element Hunters ()
 Thomas and Friends ()
 Shima Shima Tora no Shimajirō ()
 Giant Saver ()
 Johnny Test ()
 Dexter's Laboratory ()
 Ojamajo Doremi ()
 Pokémon ()
 Tickety Toc ()
 Pretty Rhythm: Dear My Future ()
 Pretty Rhythm: Rainbow Live ()
 Pretty Rhythm: Aurora Dream ()
 Atashin'chi ()
 Ultimate Spider-Man ()
 Eliot Kid ()
 Hello Jadoo ()
 Avatar: The Last Airbender ()
 SpongeBob SquarePants ()
 The Fairly OddParents ()
 Danny Phantom ()
 Rock Lee & His Ninja Pals ()
 Tanken Driland ()
 Pokémon: Black & White ()
 Chi's Sweet Home ()
 Kaleido Star  ()
 T-Pang Rescue ()
 Tiny Toons Adventures   (]
 Legends of Chima ()
 Lucky Fred ()
 Tobot ()
 Soreike! Anpanman ()
 Nintama Rantarō ()
 Oggy and the Cockroaches ()
 Ninjago: Masters of Spinjitzu ()
 Turning Mecard ()
 Ben 10 ()
 Ben 10: Alien Force ()
 Ben 10: Ultimate Alien ()
 Ben 10: Omniverse ()
 Bakugan Battle Brawlers ()
 Bakugan Battle Brawlers: New Vestroia ()
 Bakugan: Gundalian Invaders ()
 Bakugan: Mechtanium Surge ()
 Bakugan: Battle Planet ()
 Dooly the Little Dinosaur ()
 Robocar Poli ()
 Pororo the Little Penguin ()
 Picchipichi Shizuku-chan ()
 Kids CSI ()
 Aikatsu! ()
 Boing The Play Ranger ()
 Cocomong ()
 Kobushi ()
 Topplate ()
 Totally Spies! ()
 Magic Hanja ()
 Me and My Robot ()
 Welcome to Convenience Store ()
 Seer ()
 Taoist Mutul ()
 Maya the Bee ()
 Buri the Time Traveler ()
 Bananana Doongdoong ()
 Larva ()
 Lego Friends ()
 Little Charmers ()
 Mainichi Kaasan ()
 UFO Baby ()
 Dinosaur King )
 Harry the Bunny ()
 My Little Pony: Friendship is Magic () 
 My Little Pony: Pony Life ()
 Digimon Adventure ()
 Digimon Adventure 02 ()
 Digimon Tamers ()
 Digimon Frontier ()
 Power Rangers Lightspeed Rescue ()
 Miraculous: Tales of Ladybug and Cat Noir ()
 The Smurfs ()
 Yo-Kai Watch () (dubbed version) (cut version)
 Shugo Chara! ()
 Babar ()
 Sailor Moon Crystal ()
 Cardcaptor Sakura: Clear Card ()
 Sid the Science Kid  (시드 과학 키드)
 The Powerpuff Girls (파워 퍼프 걸스)
 Monster High ()
 Pucca: Love Recipe ()
 Kirby: Right Back at Ya! ()
 Full Moon o Sagashite ()
 Shiva ()
 Konjiki no Gash Bell!! () (Только эпизоды 1-52)
 Oswaldo ()
 Rolling Stars ()
 ThunderCats Roar ()
 Cleopatra in Space ()
 Powerbirds ()

12

 Tsubasa: Reservoir Chronicle ()
 Midori Days ()
 Yakitate!! Japan ()
 Bobobo-bo Bo-bobo ()
 The Prince of Tennis ()
 Detective School Q ()
 Okojo-san ()
 Kekkaishi ()
 Chōsoku Henkei Gyrozetter ()
 Naruto () (2005-2008) (All Episodes) (dubbed version) (cut version)
 Boruto: Naruto Next Generations () (2018-2019) (dubbed version) (Episodes 1~52 Only)
 Animaniacs () (dubbed version) (1996-2012)
  Pinky and the Brain   (] (subtitled version)
 Dragon Ball () (dubbed version)
 Dragon Ball Z () (dubbed version)
 Dragon Ball GT () (dubbed version)
 Dragon Ball Kai () (dubbed version)
 Mobile Suit Gundam SEED ()
 Yu-Gi-Oh! ()
 Yu-Gi-Oh! GX ()
 Yu-Gi-Oh! 5D's ()
 Sonic Boom  ()
 Sonic Underground () (subtitled version)
 Yo-kai Watch Shadowside () (dubbed version) (cut version)
 The Haunted House () (Tooniverse original)
 The Haunted House: Ghost Ball Z: Dark Exorcist () (Tooniverse original)
 The Haunted House: Ghost ball Double X 6 Prophecies () (Tooniverse original)
 The Haunted House: The Birth of the Ghost Ball X () (Tooniverse original)
 The Haunted House: The Secret of the Ghost Ball () (Tooniverse original)
 The Magic of Chocolate ()
 Case Closed () (formerly on older episodes)
 Chibi Devi! ()
 Love, Chunibyo & Other Delusions ()
  Baka and Test   (]
 Age 12 ()
 Adventures of Sonic the Hedgehog  () (1999-2011)
 Crayon Shin-chan ()
 Kuromajo-san ga Toru!! ()
 Oh No! It's an Alien Invasion ()
 Bakuryū Sentai Abaranger ()
 Tokusou Sentai Dekaranger ()
 One Piece () (2004–present) (dubbed version) (cut version)
 Reborn! ()
 Shaman King ()

15

 Ma Boy () (Tooniverse original)
 Remember, Hari () (Tooniverse original on The Haunted House series)
 Remember, Hari 2 () (Tooniverse original on The Haunted House series)
 The Haunted House: The Dating Formula Hari Koo () (Tooniverse original on The Haunted House series)
 To Heart ()
 Mamotte! Lollipop ()
 The Simpsons ()
Case Closed () (Currently)
 Animaniacs () (subtitled version) (Currently)
 Bleach () (2007-2008) (dubbed version) (cut version) (Episodes 1~53 Only)
 Naruto: Shippuden () (2008-2018) (All Episodes) (dubbed version) (cut version)
 Boruto: Naruto Next Generations () (subtitled version)
 Sket Dance ()
 The Avengers: Earth's Mightiest Heroes ()
 Rurouni Kenshin ()
 Inuyasha ()
 Kodomo Keisatsu ()
 Sword Art Online ()
 Sonic the Hedgehog ()
 Sonic X ()
 Fruits Basket ()
 Meganebu! ()
 Galilei Donna ()
 Gatchaman Crowds ()
 Fantasista Doll ()
 The High Fructose Adventures of Annoying Orange ()
 Kamen Rider Ryuki ()
 Kamen Rider 555 ()
 Your Lie in April ()

19 (1995~2019)
 Cowboy Bebop ()
 Pet Shop of Horrors ()
 You're Under Arrest ()
 Record of Lodoss War ()
 Boogiepop Phantom ()
 Nudlnude (uncut) ()
 Phantom Quest Corp. ()
 Dirty Pair Flash ()
 Battle Angel Alita ()
 Hellsing ()
 Monster ()
 Great Teacher Onizuka ()
 My Bride is a Mermaid ()
 Family Guy ()
 Samurai Champloo ()
 Haré+Guu ()
 South Park () (This series was banned in 2001 due to explicit content, was aired in 2000)
 Happy Sugar Life () (subtitled version)
 Pop Team Epic ()
 Black Lagoon ()
 Gintama ()
 Trinity Blood ()
 Eden of the East ()

Ссылки 
 оффицальный вебсайт 
 
 

CJ Group
Телеканалы Республики Корея
Телеканалы, запущенные в 1995 году
Телеканалы на корейском языке
HD-телеканалы
Детские телеканалы